Михаил Васильевич Фёдоров:
 Фёдоров, Михаил Васильевич (1898—1961) — советский микробиолог, член-корреспондент ВАСХНИЛ.
 Фёдоров, Михаил Васильевич (род. 1950) — советский и украинский шашечный композитор, призёр чемпионата мира.
 Фёдоров, Михаил Васильевич (род. 1951) — ректор Уральского государственного экономического университета.